Сельниця — річка в Україні, на Подільській височині, права притока Бога; довжина 65 км, сточище 830 км², пересічна ширина річища у середній течії 10 м.

Література 

 

Притоки Південного Бугу